Maurice Champagne peut désigner :
 Maurice Champagne (1868-1951), un écrivain français ;
 Maurice Champagne (1936-1998), un écrivain canadien.